Coelosporium är ett släkte av svampar. Coelosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coelosporium